Riés (en francès Riez) és un municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Magliano Alfieri

Personatges il·lustres 
 Alphonse Rabbe, historiador, periodista i escriptor

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença